Lansac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lansac (Pireneje Wschodnie) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Lansac (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje